Маркос Вафиадис (, 28 января 1906, Тосья, Османская империя — 22 февраля 1992, Афины, Греция) — один из руководителей Коммунистической партии Греции и греческого Сопротивления против тройной германо-итало-болгарской оккупации 1941—1944 гг. Под его командованием части Народно-освободительной армии Греции (ЭЛАС) освободили в октябре 1944 года главный город греческой Македонии — город Салоники.

Биография 
Родился в семье патриотически настроенного учителя и мелкого торговца Янниса Вафиадиса (умер в 1917, мать умерла в 1920)). Вырос в условиях лишений и бедности. Окончив начальную школу, на этом закончил образование. После изгнания греков из Малой Азии прожил год в Стамбуле, продавая на улицах булочки и апельсины. В 1923 году попал в Салоники как беженец по греко-турецкому обмену населениеми, где работал официантом, а в 1924 году отправился в Кавалу табачным продавцом. 

С 1924 года был активистом Федерации коммунистической молодежи Греции (греческого комсомола; ОКНЕ), с 1928 член коммунистической партии (КПГ). С установлением диктатуры Метаксаса («режима 4-го августа») за свою политическую деятельность был арестован и отправлен во внутреннюю ссылку на остров Айос-Эфстратиос в 1932, откуда бежал уже через месяц.  Вёл подпольную партийную работу на Крите, возглавил там антидиктаторское восстание в Ханье 28 июля 1938, после подавления которого переехал в Афины, снова был арестован, заключен в тюрьму, а затем сослан на остров Гавдос.

В мае 1941, после нацистской оккупации Греции, бежал с другими заключёнными с острова Гавдос и занялся организацией антифашистского Сопротивления на Крите, в Афинах, Салониках и остальной Македонии. В 1942 избран в ЦК КПГ и возглавил региональные македонские части ЭЛАС. 30 октября 1944, после ухода немецких войск, рассеяв коллаборационистские «батальоны безопасности», вступил в Салоники во главе отрядов ЭЛАС как освободитель. В ноябре того же года его силы освободили Центральную Македонию и таким образом спасли от уничтожения нацистами тысячи греческих евреев. Тогда же отказался выполнить приказ А. Велухиотиса, одного из лидеров ЭЛАС, об атаке британских частей, высадившихся в Греции.

В октябре 1946 возглавил командование Демократической армии Греции (ДАГ) во время гражданской войны в стране (1946—1949 гг.). С 24 декабря 1947 по 7 февраля 1949 был председателем и министром обороны Временного демократического правительства. Несмотря на это, как и на предшествовавшее назначение Вафиадиса во главе коммунистических партизанских отрядов в июле 1946 года, его разногласия с генсеком компартии Никосом Захариадисом нарастали, особенно в вопросе военной доктрины, и после августа 1948 года Вафиадиса оттеснили от руководства ДАГ, а в январе 1949 он был снят вообще со всех постов. В октябре 1950 года, уже в эмиграции, его исключили из Компартии за отстаивание идеи продолжения партизанской войны. Был сторонником только промышленной и экономической национализации монополий и крупных компаний я для государственной независимости и противником национализации гражданской собственности, такой как дома.

При его командовании ДАГ преуспела и развила значительную динамику, о чём свидетельствовали заявления правых деятелей и исследователей, о том, что в 1948 году ход Гражданской войны показал возможное доминирование ДАГ и что Вафиадис был самым достойным противником.

После поражения в гражданской войне эмигрировал в Советский Союз. Жил с семьёй (взял себе имя «Иван Васильевич Кулиев», женился в СССР на женщине по имени Зина, сыну дали имя Владимир) в Пензе, работал на Пензенском часовом заводе. В послесталинское время, в 1956, был восстановлен в партии и избран в состав Политбюро ЦК КПГ, но вновь снят со своих партийных должностей в январе 1958 и повторно исключён из компартии в июне 1964 из-за своего несогласия с решением о роспуске подпольных организаций партии в Греции. Однако после раскола КПГ в 1968 еврокоммунистическое крыло — Коммунистическая партия Греции (внутренняя) — вернула ему членство.

Вернулся в Грецию после 33-летнего изгнания 25 марта 1983, поселился на острове Хиос, где работал над своими мемуарами. В 1984 встретился со своим давним противником в гражданской войне генералом Трасивулосом Цакалотосом, с которым они сошлись на необходимости национального примирения. В то же время он подчеркивал важность объединения двух компартий и мобилизации всех левых и прогрессивных сил страны.

Стал политическим союзником Андреаса Папандреу, в мае 1984 участвовал в качестве почётного гостя на первом съезде Всегреческого социалистического движения (ПАСОК), позже стал членом партии и вошёл в ЦК ПАСОК; в ноябре 1989 и апреле 1990 избирался в парламент по спискам партии, однако продолжал идентифицировать себя как коммуниста.

Когда ему было присвоено звание генерал-лейтенанта греческой армии, это вызвало бурную реакцию со стороны партии «Новая демократия» и ультраправых кругов.

В своём последнем интервью, уже после распада СССР, заявил, что коммунизм – это не химера, при этом назвал Никоса Захариадиса «негодяем».

Примечания

Ссылки 
 Interview with Markos Vafiades, 1983

Революционеры Греции
Коммунисты Греции
Гражданская война в Греции
Партизаны Греции
Военные Греции
Генерал-лейтенанты (Греция)
Участники Национально-освободительного фронта Греции
Получившие политическое убежище в СССР
Иммигрировавшие в СССР из Греции
Члены ПАСОК
Депутаты парламента Греции
Мемуаристы Греции